HMS Raleigh, ha sido el nombre utilizado por seis buques de la Royal Navy británica en memoria de Sir Walter Raleigh:

 HMS Raleigh fue una fragata de 32 cañones, anteriormente estadounidense USS Raleigh. Fue capturada en 1778 por el HMS Unicorn y el HMS Experiment y fue dada de alta en la Royal Navy con el nombre HMS Raleigh. Fue vendida en el año 1783.
 HMS Raleigh fue una balandra-bergantín armada con 18 cañones perteneciente a la clase Cruizer botada en 1806. fue utilizada como objetivo desde 1839 y fue vendida en 1841.
 HMS Raleigh fue un navío de línea de 50 cañones botada en 1845 que naufragó en el año 1857.
 HMS Raleigh debería haber sido una fragata de hélice de madera. Fue ordenada en 1860, pero su pedido fue cancelado en 1863.
 HMS Raleigh fue una fragata de hélice blindada (Ironclad) botada en 1874 y vendida en 1905.
 HMS Raleigh fue un crucero pesado de clase Hawkins botado en 1919 y que naufragó en 1922.
 HMS Raleigh es el actual establecimiento de entrenamiento básico de la Royal Navy, en Torpoint.